Афричко првенство у кошарци за жене, или ФИБА Афричко првенство (-{FIBA Africa Women's Championship}-) је континентално првенство Африке, које се организује сваке друге године под покровитељством ФИБА за Афричку зону. Турнир такође служи и као квалификације за учешће на четворогодишњим такмичењима као што су Олимпијске игре и Светско првенство у кошарци за жене. Прво Афричко првенство организовано је 1966. у Гвинеји.

Највише успеха остварила је репрезентација Сенегала, која је освојила 9 првих места на 18 одржаних првенстава.

Првенство се играло у неодређеном временског периоду од једне до четири године, да би се од 2001. прешло на двогодишње одржавање. До 2003. играло се по лига систему, а последња два првенства одиграна су по куп систему.

Биланс медаља

Види још 
 Афричко првенство у кошарци

Спољашње везе 

 ФИБА Африке званични сајт

Међународна кошаркашка такмичења
ФИБА такмичења
Афричка првенства у кошарци